Это список знаменосцев, которые представляли Бутан на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Бутан на Олимпийских играх
 Стрельба из лука в Бутане

Примечания 

Списки:Бутан